Strahlkopf (Allgäuer Alpen), een 2386 meter hoge berg in de Allgäuer Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol;
Strahlkopf (Bregenzerwaldgebergte), een 1366 meter hoge berg in het Bregenzerwaldgebergte in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg.